Християндемократи може да се отнася за:
 Привърженици на християндемокрацията
 Политически партии
 Християндемократи (Дания)
 Християндемократи (Швеция)